Operación Gedeón puede referirse a:

 Operación Gedeón, conflicto armado ocurrido en Venezuela en 2018, liderada por el disidente venezolano Óscar Pérez.
 Operación Gedeón, conflicto armado ocurrido en Venezuela en 2020, liderada por el estadounidense Jordan Goudreau.